

Geografia 
 Radi  – frazione di Monteroni d'Arbia (Toscana)
 Radi di Montagna  – località di Sovicille (Toscana)

Persone 
 Abdelwahed Radi (1935) – politico marocchino
 Agostino Radi (...-1655) – scultore italiano, figlio dello scultore Mariotto
 al-Radi (907-940) – califfo della dinastia abbaside
 Alberto Radi (1919-1989) – canottiere italiano
 Bernardino Radi (1581-1643) – architetto, scultore e incisore italiano, figlio dello scultore Mariotto
 Guido Radi (1925-1944) – partigiano italiano
 Lanfranco Radi (1932-2006) – artista e architetto italiano
 Leonello Radi (1930-2017) – economista italiano
 Luciano Radi (1922-2014) – politico italiano
 Maharan Radi (1982) – calciatore israeliano
 Mariotto Radi (...–1624) – scultore, intagliatore e architetto italiano
 Radi Nedelčev (1938) – pittore bulgaro

Altro 
 Castello di Radi – edificio storico di Monteroni d'Arbia, provincia di Siena (Toscana)
 Palasport Mario Radi – impianto sportivo di Cremona
 Problemi radi – relativi alla teoria della computazione

Pagine correlate 
 Radin
 Redi
 Rodi (disambigua)
 Rudi